

Patronyme 

 Alexis Trujillo (1965-), footballeur puis entraîneur espagnol ;
 Alfonso López Trujillo (1935-2008), cardinal colombien de la Curie romaine, archevêque émérite de Medellín et président du Conseil pontifical pour la famille ;
 Bernardo Trujillo (1920-1971), Américain d'origine colombienne, gourou de la grande distribution ;
 Carlos Holmes Trujillo (1951-2021), avocat et homme politique colombien ;
 Chadwick Trujillo (1973-), astronome américain ;
 Diana Trujillo (1983-), ingénieure aérospatiale colombienne ;
 Gabriel Trujillo Muñoz (1958-), écrivain mexicain, auteur de roman policier ;
 Rafael Leónidas Trujillo Molina (1891-1961), dictateur de la République dominicaine ;
 Ramfis Domínguez-Trujillo (1970-), homme politique américain ;
 Raoul Trujillo (1955-), acteur américain ;
 Robert « Rob » Trujillo (1964-), bassiste des groupes Suicidal Tendencies, Infectious Grooves et actuellement Metallica ;
 Tony Trujillo (1982-), skateboarder américain ;

personnage de fiction
 John Trujillo, nom d'état-civil du troisième Black Condor, super-héros de l'univers DC (2006).

Toponyme

Trujillo, une ville de Colombie ;

Trujillo, une ville dans la province de Cáceres ;

Trujillo, chef-lieu du Département de Colón ;

Trujillo, chef-lieu de la Région de La Libertad ;

Trujillo, État du Venezuela ;
 Trujillo, capitale de l'État de Trujillo ;
 Trujillo, municipalité du même État de Trujillo, ayant pour siège la ville de Trujillo.